Гая:

 Гая — город в штате Бихар, Индия.
 Гая — округ в штате Бихар, Индия.
 Гая — город в Нигере.
 Гая — деревня в Чаде.
 «Гая» — азербайджанский вокальный квартет 1960—1980 гг.
 Гая — устаревшее название египетской кобры.

См. также 
 Гайа
 Гайя (значения)